Trevijano generalmente se refiere a una localidad del municipio de Soto en Cameros, en la comunidad autónoma de La Rioja (España). Además, puede hacer referencia a:
 Antonio García-Trevijano, jurista, abogado, político, crítico de arte y pensador republicano español, destacado por su activismo contra la dictadura franquista.
 Ramón Trevijano Etcheverría, profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca.